Gröna partiet kan avse:

 Gröna partiet i Bulgarien – ett miljöparti i Bulgarien (Zelena Partija na Balgarija)
 Gröna Partiet – ett politiskt parti i Makedonien, se Partija na Zelenite
 Gröna Partiet – ett politiskt parti i Slovakien, se Strana zelených (Slovakien)
 Gröna Partiet – ett politiskt parti i Tjeckien, se Strana zelených
 Gröna Partiet i Sydkorea – ett parti i Sydkorea grundat 2012

Se även
 Europeiska gröna partiet
Gröna partier